Gonzalo Fernández puede referirse a:

 Gonzalo Fernández de Burgos (s.IX-c.915), señor de Lara y conde de Burgos.
 Gonzalo Fernández, obispo de Salamanca (1195-1226).
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar (1453-1515), el Gran Capitán, militar y político castellano.
 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557), escritor e historiador castellano.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba (1520/1521-1578), noble, militar, político y mecenas español.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona (1585-1636), general español.
 Gonzalo Fernández de la Mora (1924-2002), político y escritor español.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Larios (1934-2013), regatista y abanderado olímpico español.
 Gonzalo Fernández (1952-), abogado y político uruguayo.
 Gonzalo Fernández Benavides (1956-), cantautor español.
 Gonzalo Fernández-Castaño (1980-), golfista español.
 Gonzalo Fernández, entrenador de baloncesto uruguayo.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández